Der Kommissar steht für:

 Der Kommissar, deutsche Fernsehkrimiserie (1969–1976) 
 Der Kommissar (Lied), Popsong des österreichischen Musikers Falco (1981) 
 Der Kommissar (Oper), deutsche Oper von Jury Everhartz (2002) 

Siehe auch:
 Kommissar